Norrskär kan syfta på:

Finland 

 Norrskär, Korsholm, Österbotten, 
Norrskärs fyr, 
 Norrskär, Korpo, Åboland,

Åland 

 Norrskär (Saltvik, Åland), 
 Norrskär (Kumlinge, Åland), 
 Norrskär, del av Innerskär (nordväst Brändö, Åland),

Sverige 

 Vitgrund-Norrskär, naturreservat, Gävle kommun,

Se även

Norrskärgården
Norrbyskär
Söderskär (olika betydelser)